Двадесет шеста сезона Светског купа у алпском скијању је почела 23. новембра 1991. у Парк Ситију у САД а завршена је 22. марта 1992. у Кран Монтани у Швајцарској. Победници у укупном поретку су били Паул Акола из Швајцарске и Петра Кронбергер из Аустрије.

Календар такмичења

Легенда

Распоред такмичења

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак након 34 трке.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак након 30 трка.

Слалом

Велеслалом

Спуст

Супервелеслалом

Комбинација

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 1991.
Алпско скијање у 1992.